Petak može biti:
petak, dan u tjednu
Petak, film iz 1995.